GLT, sigle composé de trois lettres G, L et T, peut faire référence à : 
 Gestion Logistique et Transport, une des nombreuses spécialités de Diplôme universitaire de technologie ;
 Guided Light Transit, un modèle de transport routier guidé par rail central construit par La Brugeoise et Nivelles.